kwantyfikacja (matematyka) – termin logiki formalnej
 kwantyfikacja (zarządzanie wiedzą) – infobrokerska procedura pertynencji wiedzy

Zobacz też: kwant, kwant (infobrokerstwo)